Светско првенство у кошарци 1974. било је 7. по реду, а одржано је у Порторику од 3. до 14. јула 1974. Совјетски Савез је освојио златну медаљу, Југославија је освојила сребрну медаљу, док су Сједињене Америчке Државе освојиле бронзану медаљу.

Дворане

Учесници

Прелиминарна фаза

Група A

Група B

Група C

Финална фаза

Коначан пласман

Награде

Најбољи тим првенства 
  Драган Кићановић — (МВП)
  Александар Белов 
  Вејн Брабендер
  Алехандро Ургелес 
  Александар Салников

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1974.